Die Saison 1968/69 der mexikanischen Segunda División war die 19. Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des CF Laguna wurde ersetzt durch den am Ende der letzten Erstliga-Saison abgestiegenen Club Atlético Morelia. Durch die in der vergangenen Saison 1967/68 eingeführte Tercera División gab es auch erstmals einen Aufsteiger aus dieser Liga und einen Absteiger. Somit ersetzte der Drittligameister CD Zapata den letztjährigen Tabellenletzten Orizaba FC, der sich zunächst aus dem Profifußball zurückzog und erst zur Saison 1970/71 in der Tercera División antrat.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1968/69 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in jener Saison bei Punktgleichheit der Torquotient herangezogen wurde. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Der CD Zacatepec, der zum zweiten Mal in Folge Vizemeister hinter einer Mannschaft aus der Stadt Torreón wurde (im letzten Jahr CF Laguna und diesmal CF Torreón) blieb als einzige Mannschaft der Liga ohne Heimniederlage. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass der Tabellenvorletzte CD Zapata kein Spiel mit mehr als 2 Toren Rückstand verlor, was ansonsten keiner anderen Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte gelang.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1968/69 bei RSSSF

Fußballsaison 1968/69
1968